Jocurile Balcanice sau Balcaniade - sunt turneele sportive regulate la care iau parte selecționate naționale ale țărilor din Peninsula Balcanică și din vecinătatea acesteia.

 Campionatul Balcanic de atletism‎
 Campionatul Balcanic de handbal
 Campionatul Balcanic de baschet

Vezi și
 Cupa Balcanilor
 Cupa Balcanică
 Jocurile Olimpice
 Balcaniada de informatică